Історія іграшок (серія мультфільмів)
 Історія іграшок
 Історія іграшок 2
 Історія іграшок 3

Історія іграшок